Manne ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Manne (1928–2015), amerikanischer Jurist und emeritierter Professor an der George Mason University
 Kate Manne (* 1983), australische Philosophin
 Robert Manne (* 1947), australischer Politikwissenschaftler
 Shelly Manne (1920–1984), amerikanischer Jazzschlagzeuger und Komponist

Manne steht außerdem für:

 Manne Guitars, italienischer Gitarrenhersteller
 Manne (Einheit), französisches Steinkohlenmaß
 Manne als Kosename für Manfred

Siehe auch:
 Mann (Begriffsklärung)
 Mane